Osoby o tym nazwisku:
 Pierre Gramegna – luksemburski dyplomata i polityk

Inne:
 (37840) Gramegna – asteroida pasa głównego